Vester Nebel Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vester Nebel Kirke (Esbjerg Kommune) – en kirke i Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune
 Vester Nebel Kirke (Kolding Kommune) – en kirke i Vester Nebel Sogn i Kolding Kommune